Рамаза́н () — дев'ятий місяць мусульманського календаря.

Особи 
Рамаза́н — ім'я поширене в Ірані, Туреччині, Росії, Казахстані і так далі, приклади:
 Рамазан ал-Куштили — автор хроніки Табасарана.
 Бапов Рамазан Салікович — казахський радянський артист балету, балетмейстер, хореограф, педагог, Народний артист СРСР.
 Рамазан Езджан — австрійський футболіст турецького походження, воротар клубу «Інгольштадт 04».
 Рамазан Шахін — турецький борець вільного стилю, олімпійський чемпіон 2008 року, чемпіон світу та Європи.

Рамза́н — чеченський варіант вимови арабського імені Рамадан.
 Кадиров Рамзан Ахматович — російський державний і політичний діяч, голова Чеченської Республіки, член бюро вищої ради партії «Єдина Росія», Герой Російської Федерації (2004 рік), народний артист Чеченської Республіки (2012 рік).

Топонім 
  — населений пункт в Азербайджані
 Рамазан (Рамазан-Аул) — населений пункт в Дагестані
 Ремезан () — населений пункт в Молдові
  — населений пункт у Туреччині
  — населений пункт у Туреччині

Фільм 
 «Рамазан» — радянський узбецький художній фільм-драма 1933 року.

Див. також 
 Рамадан